Сико́рский ( /  или ) — фамилия польского происхождения, по которой существовало несколько шляхтинских и дворянских родов Великого Княжества Литовского (ВКЛ), Польши и Российской империи. Женская форма фамилии: . Во множественном числе: Сико́рские.

Историческая справка 
В одном из документов Бельского края за 1421 год упоминается Станислав из деревни Сикоры, однако самое старое известное и задокументированное упоминание фамилии относится к 1463 году, в котором на гербе «Слеповрон» упоминается семья рыцарей Сикорских из Сикори области Дрохич.

Рыцари, шляхта и дворяне Сикорские были причислены к гербам:
 Слеповрон (Мазовецкое воеводство, Подляшье);
 Копасина (Великая Польша);
 Цетршев (Кашубия, Померания, Пруссия, Куявия);
 Лис (Малая Польша, Карпаты);
 Любич.

Частота 
В современной Польше по фамилии Сикорский насчитывается около 26000 человек.

Этимология 
Предполагается, что возникновение фамилии Сикорских относится к местечку Сикор близ Шренска () в Млавском повяте () Мазовецкого воеводства () восточной части Польши. Название места происходит от слова sikor, что на старопольском означает перекрытие водного канала. По другой версии, фамилия Сикорский происходит от  — синица.

Вариации 
 Sikora, Sikorka, Sikorowski, Sikorska (во Франции), Sikorsky (США).

Известные носители 
См. .

Примечания 

Фамилии по алфавиту